EC XV de Novembro (Piracicaba), ook bekend als XV de Piracicaba, een Braziliaanse voetbalclub uit Piracicaba, in de deelstaat São Paulo (1924-)
 EC XV de Novembro (Jaú), ook bekend als XV de Jaú, een Braziliaanse voetbalclub uit Jaú, in de deelstaat São Paulo (1913-)